James Reimer (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Éligible au repêchage LNH 2006, il est réclamé au quatrième tour par les Maple Leafs de Toronto. Le , il dispute sa première partie en carrière dans la LNH contre les Sénateurs d'Ottawa. Le , il obtient son premier blanchissage en carrière contre les Hurricanes de la Caroline. 

Le , il signe un contrat de trois saisons avec Toronto pour un total de 5,4 millions $. 

Le , il évite l'arbitrage et il signe un contrat de deux ans pour un salaire de 2,3 millions $ par année. 

Le , il est échangé avec Jeremy Morin aux Sharks de San José contre le gardien Alex Stalock et l'attaquant Ben Smith ainsi qu'un choix conditionnel.

Le , il décroche un lucratif contrat de 5 ans avec les Panthers de la Floride à titre de joueur autonome sans compensation. 

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour du gardien Scott Darling et d'un choix de  ronde en 2020.

Carrière internationale
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2005-2006 || Rebels de Red Deer || LHOu || 34 || 7 || 18 || 3 ||  || 80 || 2,81 || 91,0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Rebels de Red Deer || LHOu || 60 || 26 || 23 || 7 ||  || 148 || 2,66 || 91,2 || 3 || 8 || 7 || 3 || 4 || 417 || 27 || 3,88 || 87,1 || 0 || - 
|- 
| 2007-2008 || Rebels de Red Deer || LHOu || 30 || 8 || 15 || 4 ||  || 76 || 2,73 || 91,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Royals de Reading || ECHL || 22 || 10 || 7 || 3 ||  || 68 || 3,30 || 90,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 6 || 6 || 0 || 0 || 363 || 8 || 1,32 || 96,1 || 2 || 0 || 8 || 4 || 1 || 497 || 18 || 2,17 || 92,9 || 1 || - 
|-
| 2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH || 3 || 1 || 2 || 0 || 183 || 10 || 3,28 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -  
|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH || 26 || 14 || 8 || 2 ||  || 57 || 2,25 || 92,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 15 || 9 || 5 || 1 || 858 || 37 || 2,59 || 92,0 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 37 || 20 || 10 || 5 ||  || 90 || 2,60 || 92,1 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 34 || 14 || 14 || 4 ||  || 97 || 3,10 || 90,0 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 33 || 19 || 8 || 5 ||  || 76 || 2,46 || 92,4 || 4 || 0 || 7 || 3 || 4 || 438 || 21 || 2,87 || 92,3 || 0 || -
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 36 || 12 || 16 || 1 ||  || 98 || 3,29 || 91,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 35 || 9 || 16 || 1 ||  || 93 || 3,16 || 90,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 32 || 11 || 12 || 7 ||  || 75 || 2,49 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 8 || 6 || 2 || 0 || 481 || 13 || 1,62 || 93,8 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 29 || 1 || 2,07 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 43 || 18 || 16 || 5||  || 98 || 2,53 || 92|| 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 44 || 22 || 14 || 6 ||  || 120 || 2,99 || 91,3 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 36 || 13 || 12 || 5 ||  || 93 || 3,09 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 25 || 14 || 6 || 2 ||  || 61 || 2,66 || 91,4 || 3 || 2 || 3 || 2 || 1 || 178 || 7 || 2,36 || 93,4 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 22 || 15 || 5 || 2 ||  || 59 || 2,66 || 90,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||  || 

| 384 || 173 || 131 || 43 ||  || 973 || 2,70 || 91,3 || 24 || 14 || 8 || 3 || 4 || 468 || 22 || 2,82 || 92,1 || 0 || -

Trophées et distinstions

ECHL 
 2008-2009 : remporte la coupe Kelly avec les Stingrays de la Caroline du Sud

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Winnipeg
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Champion de la Coupe Kelly
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Hurricanes de la Caroline